Назми Авлуджа (, 14 ноября 1976, Каргы, провинция Чорум) — известный турецкий борец греко-римского стиля, двукратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года.

Карьера 
Начал спортивную карьеру в секции греко-римской борьбы города Болу в 1987 году. С 1991 года входил в состав национальной сборной Турции, в 1992 году выиграл чемпионат мира среди кадетов в Стамбуле в весовой категории до 60 кг.

Назми Авлуджа побеждал на чемпионате мира 1999 (76 кг) и 2009 (84 кг), Кубке мира 2001 (76 кг) и 2010 (84 кг), чемпионатах Европы 1996 (74 кг), 2004 (84 кг), 2008 (84 кг), 2010 (84 кг).

Участвовал в Олимпиадах-1996 и 2000. На олимпийском турнире 2008 года занял третье место в весовой категории до 84 кг.

В 2005 году Авлуджа выступал за германский борцовский клуб «1. Лукенвальдер СК», где он за сезон не проиграл ни одного боя и помог клубу впервые стать чемпионом Германии. В 2006 году вернулся в Турцию, в клуб «Шекерспор» из Коньи.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Олимпиады в Пекине 2008

Борцы Турции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе